Wydrzyński ist der Familienname folgender Personen:

 Andrzej Wydrzyński (* 1921), polnischer Autor
 Maciej Wydrzyński (* 1974), polnischer Politiker der Ruch Palikota (Palikot-Bewegung)
 Zdzisław Wydrzyński (* 1930), polnischer Politiker